Прохасько — українське прізвище.

 Прохасько Маркіян — (нар. 1991, Івано-Франківськ) — український письменник, журналіст, блоґер, мандрівник.

 Прохасько Мар'яна — ( 1976, Ужгород) — українська художниця-ілюстратор, письменниця.
 Прохасько Тарас Богданович ( 16 травня 1968, Івано-Франківськ) — сучасний український письменник, журналіст, один із представників станіславського феномену.
 Прохасько Юрій Богданович ( 1970, Івано-Франківськ)— український літературознавець, есеїст, публіцист, перекладач. Брат письменника Тараса Прохаська.

Див. також 
 Прохазка
 Прохаска

Українські прізвища